La Coppa di Israele 2010-2011 è la 51ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2010-2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
Coppa di Israele di pallacanestro maschile